Pristolepis är ett släkte av fiskar. Pristolepis ingår i familjen Nandidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Pristolepis